Stephen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Charles Stephen
 D. Stephen